Unionisme in de Nederlanden, zie: Unionisme (Nederlanden)
Unionisme binnen het Vlaamse activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog: zie Unionisme (activisme)
Unionisme in Noord-Ierland, zie: Unionisme (Noord-Ierland)
Unionisme in het Verenigd Koninkrijk, zie: Unionisten
Unionisme in Spanje, zie Unionisme (Spanje)

Zie ook 
Unionist Party (Zuid-Afrika)
Unionisten Liga
Unionistisch federalisme
Unitarisme (doorverwijspagina)